Акрамов — фамилия, происходит от арабского имени . Женская форма — Акрамова.

 Акрамов, Абдумалик Абдумуталович (род. 1975) — узбекский преподаватель и государственный деятель.
 Акрамов, Икбол Инамжонович (род. 1983) — узбекистанский футболист.
 Акрамов, Камиль  (1914—1979) — первый секретарь Ферганского областного комитета КП Узбекистана.
 Акрамов, Наби Махмаджанович (род. 1957) — Герой Советского Союза.
 Акрамов, Рустам Акрамович (1948—2022) — советский и узбекистанский футболист и тренер.
 Акрамов, Эрнст Хашимович (род. 1936) — советский, киргизский хирург, Герой Киргизской Республики.

 Акрамова, Халима (род. 1951) — узбекская советская ткачиха, депутат Верховного Совета СССР.